29 МИР Хасково (или 29 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Хасково.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Хасково, при 39,46 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Хасково
Област Хасково